José Ruvalcaba può riferirsi a:
 José J. Ruvalcaba Peralta (1991-) tuffatore messicano.
 José Ruvalcaba calciatore messicano in attività negli anni trenta del XX secolo.
 José Ruvalcaba Martínez – calciatore messicano in attività negli anni quaranta e cinquanta del XX secolo.